Джон Эндрю Стивенсон (; , Дублин — , там же) — ирландский  и .

В детстве пел в хоре мальчиков дублинского кафедрального собора. В 1783 году назначен хоральным викарием Собора Святого Патрика, а в 1800 — кафедрального собора. В 1791 году получил от Дублинского университета степень доктора музыки honoris causa. В 1803 году возведён в рыцарское достоинство. В 1814 году назначен органистом и музыкальным руководителем королевской часовни в Дублинском замке.

Сочинения Стивенсона, помимо церковных, включают оперы, симфонии и др., однако наибольшую популярность завоевали его песни, а среди них — прежде всего, песни на стихи Томаса Мура, особенно сборник из десяти песен «Ирландские мелодии». Первые четыре написаны в 1808—1812 годах, следующие три — в 1813—1818 годах; в дальнейшем между Стивенсоном и Муром возникли разногласия, и для трёх последующих романсов сборника музыку написал Генри Бишоп (1786—1855), однако на смерть Стивенсона Мур откликнулся поминальным стихотворением «Silence is in our Festal Halls».

Академические музыканты Ирландии
Академические музыканты Великобритании
Почётные доктора Дублинского университета
Оперные композиторы Ирландии